Спис — фамилия.

Известные носители:
 Спис, Август (1855—1887) — американский анархист, редактор, издатель.
 Спис, Бай (1897—1974) — американский бейсболист.
 
 Спис, Клаудио (1925—2020) — американский композитор.

Также:
 Спис — техника вышивки.